Brejo da Madre de Deus kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Brejo da Madre de Deus (ort), Pernambuco, 
 Brejo da Madre de Deus (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar